Parnas steht für
Parnas (Judentum), Vorsteher einer jüdischen Gemeinde

Personen mit dem Namen Parnas:
 David Parnas (* 1941), US-amerikanischer Pionier der Softwaretechnik
 Itzchak Parnas (1935–2012), israelischer Pharmakologe und Neurobiologe
 Jakub Karol Parnas (1884–1949), polnischer Biochemiker´
 Józef Parnas (1909–1998), polnischer Tierarzt
 Leslie Parnas (1931–2022), US-amerikanischer Cellist
 Maija Parnas (* 1974), transnistrische Politikerin

Organisationen mit dem Namen Parnas:
 Partei der Volksfreiheit – die russische Partei der Volksfreiheit, ehemals RPR-Parnas

Siehe auch:
 Parnass (Begriffsklärung)